Зоряное () — село, входит в Новоукраинский сельский совет Млиновского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 147 человек. Почтовый индекс — 35130. Телефонный код — 3659. Код КОАТУУ — 5623885505.

Местный совет 
35130, Ровненская обл., Млиновский р-н, с. Новоукраинка, ул. Молодёжная, 1.

Примечания

Ссылки 
 Зоряное на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Млиновского района